Rakkautta ja piikkilankaa — дебютный альбом финской рок-группы Uniklubi. Вышел в свет 21 мая 2004 года. Синглами вышли песни «Rakkautta ja piikkilankaa», «Kylmää», «Totuus», «Näiden tähtien alla». Альбом достиг третьей строчки в финском чарте.

Список композиций 
 «Kiinni jään» — 3:27
 «Rakkautta ja piikkilankaa» — 3:57
 «Totta vai tarua» — 4:23
 «Totuus» — 3:38
 «Kylmää» — 4:16
 «Näiden tähtien alla» — 3:42
 «Niin se meidät löytää» — 4:18
 «Hetki hiljaisuutta» — 3:50
 «Kuivilla» — 3:23
 «Lupa tuntea» — 3:20
 «Olemme yhtä» — 4:39

Примечания 

Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы Финляндии
Альбомы на финском языке